Panduru ist der Name folgender Orte:

 Panduru (Kreis Tulcea), ein Ort im rumänischen Kreis Tulcea

Panduru ist der Familienname folgender Personen:

 Basarab Panduru (* 1970), rumänischer Fußballspieler und -trainer